Saint-Brès (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Brès (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Brès (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje